Жердка — вішалка в українській хаті чи коморі у вигляді горизонтально підвішеної палиці.
 Жердка — взагалі усяка підвішена палиця, перекладина.
 Жердка — деталь ручного ткацького верстата, кожна з верхніх поздовжніх перекладин.
 Жердка (гридка) — гряділь українського рала.

Топонім 
  — озеро в Чернігівському районі Чернігівської області.